Transformers steht für:

 Transformers, eine US-amerikanisch-japanische Medien-Franchise um Spielzeug-Action-Figuren (seit 1984)

Fernsehserien innerhalb der Transformers-Thematik:
 Transformers (Zeichentrickserie), Zeichentrickserie (1984–1987)
 Transformers: Generation 2, eine Neuauflage der Zeichentrickserie (1993–1995)
 Transformers: Beast Wars, computeranimierte Serie (1996–1999)
 Transformers: Beast Machines, computeranimierte Serie (1999–2000)
 Transformers: Robots in Disguise, Zeichentrickserie (2001–2002)
 Transformers: Armada, Zeichentrickserie (2002–2003)
 Transformers: Energon, Fernsehserie (2004–2005)
 Transformers: Cybertron, Fernsehserie (2005–2006)
 Transformers: Animated, Zeichentrickserie (2007–2009)
 Transformers: Prime, computeranimierte Serie (2010–2013)
 Transformers: Rescue Bots, Zeichentrickserie (2012–2016)
 Transformers: Robots in Disguise (2015), computeranimierte Serie (2015–2017)
 Transformers: Cyberverse, computeranimierte Serie (2018)

Webserien der Transformers-Franchise:
 Transformers: Combiner Wars (2015–2016)
 Transformers: Titans Return (2016–2017)
 Transformers: Power of the Primes (2018)
 Transformers: War for Cybertron Trilogy (2020)

Zeichentrickfilm:
 Transformers – Der Kampf um Cybertron (1986)

Filmreihe von Michael Bay:
 Transformers (Film), der erste Teil (2007)
 Transformers – Die Rache (2009), der zweite Teil (2009)
 Transformers 3, der dritte Teil (2011)
 Transformers: Ära des Untergangs, der vierte Teil (2014)
 Transformers: The Last Knight, der fünfte Teil (2017)
 Transformers (Realfilmreihe)

Computerspiele, die auf den Spielzeugserien bzw. den Filmen basieren:
 Transformers (Computerspiel) (2004)
 Transformers: The Game (2007)
 Transformers – Die Rache (Computerspiel) (2009)
 Transformers: War for Cybertron (2010)
 Transformers: Dark of the Moon (Computerspiel) (2011)
 Transformers: Fall of Cybertron (2012)
 Transformers: Rise of the Dark Spark (2014)
 Transformers: Devastation (2015)
 Transformers: Battlegrounds (2020)

Siehe auch:
 Transformator
 Transformer (Begriffsklärung)